Esistono due comuni francesi con questo nome

 Vandières – Marna
 Vandières – Meurthe e Mosella